Jordan (Minnesota) — cidade no estado de Minnesota, Estados Unidos
 Jordan (Montana) — cidade no estado de Montana, Estados Unidos
 Jordan Grand Prix — equipe irlandesa de automobilismo
 Jordânia —  país do sudoeste asiático
 Pamela Rooke — atriz e modelo britânica, também conhecida como Jordan.

Desambiguações de topônimos